Питсвил има више значења:
 Питсвил (Висконсин)
 Питсвил (Мериленд)